Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1930 rozegrano w dniach 23 czerwca – 5 lipca, na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn 
 Wilmer Allison /  John Van Ryn -  John Doeg /  George Lott  6–3, 6–3, 6–2

Gra podwójna kobiet 
 Helen Wills Moody /  Elizabeth Ryan –  Edith Cross /  Sarah Palfrey 6–2, 9–7

Gra mieszana 
 Elizabeth Ryan  /  Jack Crawford –  Hilde Krahwinkel /  Daniel Prenn 6–1, 6–3

Przypisy 

Wimbledon według lat
1930 w tenisie ziemnym
1930 w Wielkiej Brytanii